Гла́зова — женская форма русской фамилии Глазов.

Известные носители 
 Глазова, Анна Саркисовна (род. 1973) — российская поэтесса и переводчик.
 Глазова, Ванда Николаевна (?—2007) — филолог, кинокритик, зам. директора Дирекции кинопоказа на Первом Канале, Почётный кинематографист России (2003).
 Глазова, Елена (род. 1979) — латвийская русская поэтесса.
 Глазова, Людмила Сергеевна (1907—1981) — советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
 Глазова, Ольга Геннадьевна (род. 1993) — российская певица, композитор и гусляр.

Примечания

См. также